Република Намибия е разделена съобразно своите географски и културни принадлежности на 13 административни региона, които от своя страна са разделени на 102 избирателни окръга. Столица на Намибия е град Виндхук, а регионите са както следва:

 Каприви
 Еронго
 Хардап
 Карас
 Окаванго
 Кхомас
 Кунене
 Охангвена
 Омахеке
 Омусати
 Ошана
 Ошикото
 Очосондюпа

Разпределение на населението по региони

Външни препратки 
 Namibia Government Census